

Абатурово — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Абатурово — село, Няндомський район, Архангельська область